Рожковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Рожковичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Рожковичи — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Украина 
 Рожковичи — село в Середино-Будском районе Сумской области.